Munn est un nom propre.

Patronyme 

 Allison Munn (née en 1974), actrice américaine ;
 Olivia Munn (née en 1980), actrice américaine ;
 Matthew J. Munn (né en 1981), réalisateur, scénariste et acteur américain de cinéma ;
 Robert Edward Munn (1919-2013), climatologue et météorologue canadien ;
 Walter D. Munn (1929–2008), mathématicien britannique.

Autre 
 (163625) Munn, un astéroïde ;
 Arbre de Munn, structure algébrique, nommée en l’honneur de Walter D. Munn ;
 Demi-groupe de Munn, structure algébrique, nommée en l’honneur de Walter D. Munn.

Homonymie